Cazeneuve steht für

französische Gemeinden:
 Cazeneuve im Département Gers
 Cazeneuve-Montaut im Département Haute-Garonne
 Allez-et-Cazeneuve im Département Lot-et-Garonne

Personen:
 Bernard Cazeneuve (* 1963), französischer Politiker